Parenthood (2010-2015) – amerykański serial telewizyjny na podstawie filmu pt. Spokojnie, tatuśku z 1989 roku. Jest drugim serialem telewizyjnym oparty na tym filmie, pierwszy powstał w 1990 roku.

W USA serial miał premierę 2 marca 2010. Początkowo premiera miała mieć miejsce wcześniej, 23 września 2009, jednak została przesunięta ze względu na chorobę Maury Tierney. Miała ona odgrywać jedną z głównych ról, jednak z powodu raka piersi aktorka zrezygnowała z roli. Jej miejsce zajęła znana z Kochanych kłopotów Lauren Graham. W Polsce serial jest wyświetlany na kanale TLC.

Opis fabuły 
Serial ukazuje losy trzypokoleniowej rodziny Braverman.

Obsada 
 Craig T. Nelson jako Zeek Braverman
 Bonnie Bedelia jako Camille Braverman
 Peter Krause jako Adam Braverman
 Monica Potter jako Kristina Braverman
 Sarah Ramos jako Haddie Braverman
 Max Burkholder jako Max Braverman
 Lauren Graham jako Sarah Tracey Braverman
 Mae Whitman jako Amber Holt
 Miles Heizer jako Drew Holt
 Dax Shepard jako Crosby Braverman
 Joy Bryant jako Jasmine Trussell
 Tyree Brown jako Jabbar Trussell-Braverman
 Erika Christensen jako Julia Braverman-Graham
 Sam Jaeger jako Joel Graham
 Savannah Paige Rae jako Sydney Graham

Drzewo genealogiczne

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Programy telewizji NBC